Grafite pode ser:
 Grafite - mineral composto de carbono
 Grafite (arte) - pintura feita em paredes na rua
 Grafite (banda) - uma banda pop brasileira da década de 1980.
 Lapiseira - conhecida como grafite na região norte do Brasil

Outros 
 Edinaldo Batista Libânio, dito Grafite - apelido pelo qual é conhecido, um futebolista brasileiro

Desambiguação